Советский театр

 Советский театр — период развития театрального искусства во время СССР.
 Советский театр (1930), позднее «Театр и драматургия» — советский иллюстрированный ежемесячный журнал в Москве в 1930 по 1933 гг.
 Советский театр (1935) — советский иллюстрированный ежемесячный журнал ежемесячный журн. по вопросам т-ра; издавался в Москве в 1935—1936 гг.